Eldred Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Eldred Township (Cass County, North Dakota)
 Eldred Township (Lycoming County, Pennsylvania)
 Eldred Township (McKean County, Pennsylvania)
 Eldred Township (Monroe County, Pennsylvania)
 Eldred Township (Schuylkill County, Pennsylvania)
 Eldred Township (Warren County, Pennsylvania)